Сэмюэл Маршалл «Сэм» Рэ́йми (; род. 23 октября 1959, Ройал-Ок, Окленд, Мичиган, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и актер. В начале карьеры прославился трилогией ироничных фильмов ужасов «Зловещие мертвецы». Впоследствии Рэйми занялся крупными голливудскими блокбастерами и снял трилогию «Человек-паук» и ряд фильмов в жанре фэнтези для студии Disney. Он также один из создателей популярных сериалов «Зена, королева воинов» и «Эш против зловещих мертвецов», помимо прочих.

Биография 
Сэм Рэйми родился в Ройал-оук, шт. Мичиган, в еврейской семье. Родители его — потомки еврейских выходцев из Венгрии и Российской империи. Отец, Леонард Рональд Рэйми, и мать, Селия Барбара Рэйми, были приверженцами Консервативной ветви иудаизма. До того как бабушка Сэма иммигрировала в США, их фамилия была Рейнгеверц. Имеет двух братьев — младшего Теда и старшего Айвана, который является соавтором нескольких сценариев. Женат на Джиллиан Грин. У них пятеро детей.

Фильмография

Как режиссёр, продюсер и сценарист

Полнометражные фильмы

Короткометражные фильмы

Телевидение и интернет

Режиссёр музыкальных видео

Продюсер видеоигр

Как актёр

Полнометражный фильм

Короткометражные фильмы

Телевидение

Гонорары 

 «Человек-паук 2» / Spider-Man 2 — $ 10 000 000
 «Человек-паук 3» / Spider-Man 3 — $ 16 000 000

Примечания 

 
Выпускники Университета штата Мичиган
Кинорежиссёры фильмов ужасов